Анхель Хавьер Арисменди де Лукас (, родился 3 марта 1984 года в Мадриде, Испания) — испанский футболист, полузащитник и нападающий.

Клубная карьера 
Родился 3 марта 1984 года в городе Мадрид. Воспитанник футбольной школы клуба «Атлетико».

Во взрослом футболе 2003 года дебютировал выступлениями за команду клуба «Атлетико Мадрид Б», в которой провел один сезон, приняв участие в 32 матчах чемпионата.

В 2004 году начал привлекаться в состав главной команды мадридского «Атлетико», впрочем, закрепиться в ней не смог. Зато в течение 2004—2007 годов играл на условиях аренды за «Расинг Сантандер» и «Депортиво Ла-Корунья». В 2007 году заключил полноценный контракт с «Валенсией», в составе которой сыграл один сезон.

В 2008 году заключил контракт с клубом «Реал Сарагоса», в составе которого провел следующие два года своей карьеры. Большинство времени, проведённого в составе сарагосского «Реала», был основным игроком атакующего звена команды.

Карьера в сборной 
В течение с 2003 по 2005 год привлекался в состав молодёжной сборной Испании. На молодёжном уровне сыграл в 17 официальных матчах, и забил 2 гола.

7 февраля 2007 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Испании.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»